Бородич — фамилия.
 Бородич, Леонид Васильевич (1953—2000) — украинский государственный деятель, генерал-полковник милиции, первый заместитель министра внутренних дел Украины.
 Бородич, Сергей Владимирович (1914—1996) — российский учёный в области радиорелейной и спутниковой связи, лауреат Государственной премии СССР.
 Филоненко-Бородич, Михаил Митрофанович (1885—1962) — советский учёный-механик, генерал-майор инженерно-технической службы, заслуженный деятель науки и техники РСФСР. См. также 
 Бородичи